Die Bezeichnung TM7 steht für

 TM7, vorläufige Bezeichnung für den Asteroiden (2850) Mozhaiskij
 Candidate division TM7 (Torf, mittlere Schicht 7), vorläufige Bezeichnung für das vorgeschlagene Bakterienphylum „Saccharibacteria“